Copeman est un nom de famille notamment porté par :

 Russell Copeman (1960-), homme politique québécois